Alka steht für:
 Alka, das traditionelle Ringreiten in Kroatien, siehe Sinjska alka
 Alka (Šilutė) (deutsch Alk) ist ein Dorf in der litauischen Rajongemeinde Šilutė (deutsch Heydekrug)
 Alka (Svalbard), kleine Insel der Inselgruppe Menkeøyane südlich von Halvmåneøya, Tusenøyane, Spitzbergen-Archipel
 Alka Island, Insel im Palmer-Archipel vor der Westküste der Antarktischen Halbinsel
 Alka-Kunst Alboth & Kaiser, ehemalige Marke des Porzellanherstellers Kaiser (Porzellan) mit Sitz in Bad Staffelstein, Bayern
 Alka Forsikring, dänische Versicherung, Namensgeber der Superliga (Dänemark) (2015–2018)
 Alka-Plus-Produkt zur Regulierung der Alkalität in Swimmingpools, siehe Natriumhydrogencarbonat #Verwendung

ALKA steht für:
 Amerikos lietuvių kultūros archyvai, (dt. „Amerikanisch-litauische kulturelle Archive“)

Siehe auch:
 Alka-Seltzer

Abkürzung